Martin Amerhauser (Salzburgo, 23 de julho de 1974) é um futebolista profissional austríaco, meio-campo, milita no Grazer AK.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998